Douglas Murray peut faire référence à :

 Douglas Murray (1979-), journaliste et écrivain britannique ;
  (1947-), scénariste de comics américain ;
 Douglas Murray (1980-), joueur suédois de hockey sur glace ;
  homme politique canadien de l'île-du-Prince-Édouard.